Боте́льо (), Боте́лью () — имя собственное; распространено в виде фамилий. В отличие от испанских и латиноамериканских фамилий согласно правилу португальско-русской практической транскрипции в португальских и бразильских, а также именах иных лузофонов используется орфография Боте́лью. Несмотря на это, в некоторых источниках встречаются варианты транслитерации Боте́льо.
 Ботельо, Абель (1856—1917) — португальский писатель, дипломат, военный и политический деятель.
 Ботельо, Анхель (1913—1986) — испанский и пуэрто-риканский художник и скульптор, один из крупнейших латиноамериканских художников-постмодернистов.
 Ботельо, Жулио (более известен как Жулиньо; 1929—2003) — бразильский футболист, правый полузащитник.
 Ботельо, Карлос (1964—2014) — португальский художник и скульптор.
 Ботельо, Педро Роберто (род. 1989) — бразильский футболист, левый защитник «Атлетико Минейро».
 Ботельо, Педру Энрике (род. 1987) — бразильский футболист, защитник.
 Феррейра Ботельо, Фернандо (1913—2018) — бразильский футболист, вратарь.